Тесны  — топоним:

Белоруссия 
 Тесны — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Тёсны — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Тесны — деревня в Демянском районе Новгородской области.